Crown Heights může být:

 Crown Heights (Brooklyn) – část Brooklynu
 Crown Heights (New York) – vesnice ve státě New York
 Crown Heights (film) – film z roku 2004